Мертвий сезон — термін на ринку санаторно-курортних послуг.

Фільми 

 «Мертвий сезон» — радянський фільм 1968 року, реж. Савва Куліш.
 «Мертвий сезон» — британський фільм 1975 року, реж. Алан Бріджес.
 «Мертвий сезон» — американський фільм 2012 року, реж. Адам Девуа.